L'AS Nancy-Lorraine s'aligne pour la saison 2007-2008 en Ligue 1, en Coupe de France et en Coupe de la Ligue.

Particulièrement solide, l'ASNL termine avec la meilleure défense du championnat et ne perd son invincibilité à domicile que lors de la dernière journée face à Rennes. Cette défaite lui coûte la troisième place du championnat, qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des champions, au profit de l'Olympique de Marseille.

L'ASNL se qualifie cependant pour la coupe de l'UEFA. C'est la meilleure performance réalisée par le club depuis 1978 et l'équipe de Michel Platini.

Effectif

Résultats

Ligue 1

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Notes et références 

Nancy
Saison de l'AS Nancy-Lorraine
Championnat de France de football 2007-2008